Loupiac est un toponyme qui peut désigner :

 Loupiac (Aveyron), ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Causse-et-Diège
 Loupiac (Cantal), ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Pleaux
 Loupiac (Gironde), commune française de la Gironde
 Loupiac (AOC), vin français d'appellation d'origine contrôlée produit sur la commune de Loupiac
 Loupiac (Lot), commune française du Lot
 Loupiac (Puy-l'Évêque), ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Puy-l'Évêque
 Loupiac (Tarn), commune française du Tarn

Voir aussi 
 Loupiac-de-la-Réole, commune française de la Gironde

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France